|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2007 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 augustus 2007 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de tiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van New Haven 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale kwalificante Ágnes Szávay doordat de Hongaarse, na een gewonnen eerste set, tijdens de tweede set de strijd moest opgeven wegens een rugblessure. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de enige van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Yan Zi en Zheng Jie hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste duo Sania Mirza / Mara Santangelo won het toernooi. Nadat zij in de halve finale al het tweede reekshoofd, Peschke/Stubbs, hadden uitgeschakeld, versloegen zij in de finale het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Mirza had daarnaast al zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Santangelo vijf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2007
New Haven